nxj – vecchio codice ISO 639-3 della lingua nyadu, ritirato per unione con lingua benyadu' (ISO 639-3 byd)